|}

Die Bahnstrecke Ponte-Leccia–Calvi (auch: Tramway de Balagne) verbindet die Bahnstrecke Bastia–Ajaccio mit der Nordküste der Insel Korsika.

Geografische Lage 
Die Strecke zweigt im Bahnhof Ponte Leccia in nordwestlicher Richtung von der Strecke Bastia–Ajaccio ab und durchquert zunächst ebenfalls das korsische Hochgebirge, um in L’Île-Rousse die Küste zu erreichen, der sie dann bis Calvi in westliche Richtung folgt. Auf diesem Streckenabschnitt von etwa zwanzig Kilometern befinden sich 17 Haltestellen und Bahnhöfe.

Geschichte 
Die Strecke wurde von der Compagnie des Chemins de Fer Départementaux (CFD) erbaut, die CFD war auch deren erster Betreiber. Die Strecke wurde 1890 eröffnet. Heute wird die Strecke von den Chemins de fer de la Corse (CFC) berieben.

Infrastruktur 
Die Kilometrierung der Strecke beginnt bei km 46,73. Sie zählt von Bastia. Die Strecke ist 73,1 km lang, eingleisig, nicht elektrifiziert und in Meterspur ausgeführt. Der gebirgige, südliche Abschnitt weist Neigungen bis zu 20 ‰ auf. In diesem gebirgigen Abschnitt gibt es 10 Tunnel und Galerien, die länger als 30 m sind, der längste misst 380 m. Drei Brücken sind länger als 30 m. Um weitere Kunstbauten zu vermeiden, ist die Trasse in engen Kurven geführt. Beim Bahnhof Novella erreicht die Strecke mit  ihren Scheitelpunkt, 30 km weiter verläuft sie bereits wieder nur knapp über Meeresniveau.

Im Gegensatz dazu verläuft der nördliche Abschnitt entlang der Küste nahezu eben, weist aber, weil er der gewundenen Küstenlinie folgt, auch zahlreiche Bögen auf. Der Endbahnhof Calvi ist zwar betrieblich ein Kopfbahnhof, das Empfangsgebäude wurde aber gleichwohl in Seitenlage errichtet. Grund dafür war, die Möglichkeit einer Streckenverlängerung nach Ota-Porto offen zu halten, zu deren Bau es aber nie kam.

Betrieb 
Es gibt ein tägliches Zugpaar Calvi–Bastia sowie ein weiteres nach Ponte-Leccia, wo Anschluss besteht. Sechs weitere Zugpaare verbinden im Vorortverkehr Calvi mit L’Île-Rousse. Im Sommer werden die Züge gerne von Badegästen genutzt, die damit die Strände im Bereich von Calvi anfahren.

Als im Jahr 2010 sämtliche Fahrzeuge des Typs AMG-800 wegen technischer Mängel abgestellt werden mussten, pendelte lediglich ein Altbaufahrzeug im Vorortverkehr Calvi und die Verbindung nach Ponte-Leccia war ganz eingestellt. Erst 2012 entspannte sich die Situation wieder.

Literatur 
 Rudolf Schulter: Die französischen Meterspurbahnen des regulären Betriebs. Frank Stenvalls Förlag, Malmö 2017. ISBN 978-91-7266-196-7

Weblinks 

 Homepage des Betreibers mit Fahrplänen (französisch)

Einzelnachweise 

Spurweite 1000 mm
Schienenverkehr (Korsika)
Bahnstrecke in Frankreich